Името Баевци носят две български села:

 Баевци, област Велико Търново
 Баевци, област Габрово